Ayme o Aymé puede referirse a:

 Albert Ayme, escultor y pintor francés
 Marcel Aymé, escritor francés
 Paul Aymé, tenista francés
 Aymé Kunc, compositor francés
 Jean Ayme, actor francés
 Alix Aymé, pintor francés